Brenna puede referirse a:

 Brenna, municipio de la provincia de Como (Italia).
 Brenna, localidad del voivodato de Silesia (Polonia).